Васкрсење мртвих - хришћанска догма
„Васкрсење“ - роман Лава Николајевича Толстоја
„Васкрсење“ - ораторијум композитора Стевана Христића
„Васкрсење“ (Risurrezione) - опера италијанског композитора Франка Алфана